Sammanghesi – abitanti di San Mango d'Aquino
Sammanghesi – abitanti di San Mango sul Calore